Vilassar ist Namensbestandteil mehrerer Orten in Katalonien (Spanien):

 Vilassar de Dalt
 Vilassar de Mar